La mujer perfecta (português: A mulher perfeita) é uma telenovela venezuelana transmitida em 2010, original de Leonardo Padrón e produzida pela Venevisión. Protagonizada pelos atores Mónica Spear, Ricardo Álamo e Ana Karina Manco. Foi transmitida no horário das 21 horas substituindo a telenovela Harina de otro costal.

Sinopse 

La mujer perfecta é a história de seis mulheres que vivem em um país onde outras lutam para se tornar o sonho de todo homem, "A mulher perfeita".

Elenco

Ações Especiais 
 Maricarmen Sobrino
 Roque Valero
 Luis Perdomo
 Daniela Alvarado
 Osmel Sousa
 Leonardo Villalobos
 Hany Kauam
 Santiago Cruz
 Gilberto Santa Rosa
 Mimi Lazo
 Catherine Fulop
 Hilda Abrahamz
 Damián Genovese
 Abril Schreiber
 Luis David Díaz
 Carmen Julia Alvarez
 Tania Sarabia
 Giselle Reyes
 Yordano

La mujer choreta 
La mujer choreta, é uma paródia feita pela Venevisión. Gloria Ordonez irá estrelar no papel de Micaela Gomes e Ramirez Wilmer no papel de Santiago Reverón.

Ligações externas 
 

Telenovelas da Venezuela
Telenovelas da Venevisión
Programas de televisão da Venezuela que estrearam em 2010
Programas de televisão da Venezuela encerrados em 2010
Telenovelas da década de 2010
Telenovelas em espanhol